

Вайт-Горс — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Вайт-Горс — переписна місцевість, штат Південна Дакота